De twaalfde etappe van de Ronde van Spanje 2017 werd verreden op 31 augustus 2017 van Motril naar Antequera. De etappe was een 160,1 kilometer lange heuvelrit. Onderweg waren er twee gecategoriseerde beklimmingen, een van de 1e en een van de 2e, en er was één tussensprint.

Verloop

Uitvallers

Tussensprint

Bergsprints

Uitslag

Klassementen 

12
Sport in Andalusië